Evelyn – film del 2002
Evelyn – nome proprio di persona
503 Evelyn – asteroide
Evelyn – personaggio dei cartoni animati del 1985
Evelyn – comunità non incorporata del Texas (USA)
Evelyn – località del Queensland (Australia)
Evelyn – varietà di rose

Persone
Evelyn – scrittrice italiana
Judith Evelyn – attrice statunitense
Evelyn – cantante svizzera